Vlkoš est un toponyme qui peut désigner :

Vlkoš, une commune du district de Hodonín, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Vlkoš, une commune du district de Přerov, dans la région d'Olomouc.

Homonymie de localités en  Tchéquie